Il toponimo Rivadavia può riferirsi a diverse località:

Rivadavia, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Rivadavia (Mendoza)
Rivadavia, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Rivadavia (Salta)
Rivadavia, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Rivadavia (San Juan)
Rivadavia, comune dell'Argentina, nel Dipartimento di Las Colonias
Può anche fare riferimento allo pseudonimo che Juan Manuel Fangio usava da giovane.